Zacharov (ryska: Захаров) med den feminina formen Zacharova (ryska: Захарова) är ett ryskt och ukrainskt  efternamn.

Personer med efternamnet Zachaarov eller Zacharova
 Gunnar Zacharoff (1902–1957), svensk fotbollsspelare
 Haljna Zacharova (född 1947), sovjetisk (ukrainsk) handbollsspelare
 Ilja Zacharov (född 1991), rysk simhoppare
 Nadjezjda Zacharova (född 1945), sovjetisk (ukrainsk) basketspelare
 Rostislav Zacharov (1907–1984), rysk dansare och koreograf
 Stella Zacharova (född 1963), sovjetisk (ukrainsk) gymnast
 Svetlana Zacharova (född 1979), rysk balettdansare
 Svetlana Zacharova (löpare) (född 1970), rysk maratonlöpare
 Tatiana Zacharova-Nadyrova (född 1951), sovjetisk (ukrainsk) basketspelare

Se även
 Sacharov, ryskt efternamn
 Zacharoff, svenskt efternamn

Ryska efternamn